Helligånds (parochie, Kopenhagen)
Helligånds (parochie, Aarhus)